NK Maribor er en fodboldklub fra Slovenien. Klubben blev stiftet 12. december 1960 på basis af en ældre klub. Deres første kamp blev spillet 5. februar 1961, i styrtende regnvejr, med 1.500 ellevilde tilskuere, mod Kovinar Maribor. Kampen blev vundet med 2-1. Klubben spiller sine hjemmekampe på Ljudski vrt Stadion.

Titler
 Slovenske mesterskaber (15): 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 og 2019. 
 Slovenske pokalturnering (9): 1992, 1994, 1997, 1999, 2004, 2010, 2012, 2013 og 2016. 
 Superpokalturnering (4): 2009, 2012, 2013, 2014.

Historiske slutplaceringer

Prva liga

Nuværende trup
Pr. 24. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Slovenien
Etableret i 1960